Адриа́нов (Адриа́нова) — русская фамилия, происходящая от мужского имени Адриан.

Известные носители:
 
 Адрианов, Андрей Владимирович (род. 1964) — российский учёный, биолог, академик РАН.
 Адрианов, Алексей Владимирович (род. 1976) — российский режиссёр.
 Адрианов, Борис Михайлович (1920—1993) — Заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Адрианов, Владимир Николаевич (1875—1938) — русский военный картограф, художник. Конструктор первого отечественного светящегося войскового компаса.
 Адрианов, Григорий Васильевич (1859—1918) — русский учёный и инженер-путеец, один из проектировщиков и создателей Транссиба и КВЖД.
 Адрианов, Леонид — русский поэт-палиндромист.
 Адрианов, Михаил Адрианович (1890—1917) — русский чувашский художник.
 Адрианов, Павел Александрович (1855 — после 1917) — русский педагог.
 Адрианов, Сергей Александрович (1871—1942) — русский литературный критик, публицист, историк литературы, переводчик.
 Адрианов, Олег Сергеевич (1923—1994) — действительный член АМН СССР, директор Института мозга.
 Адрианов, Юрий Андреевич (1939—2005) — русский поэт, Почётный гражданин Нижегородской области, Заслуженный работник культуры России

См. также 
 Андрианов